Cet article contient la liste des codes ISO 639 (alpha-2). De nombreuses langues ou familles de langues n'ont pas de code à deux lettres, mais uniquement à trois lettres (voir ISO 639). Certaines entrées (arabe, chinois, quechua) sont définies dans l'ISO 639-3 comme des macrolangues.

Tableau détaillé

Liste des codes ISO 639-1/2/3 

La liste qui suit est abrégée et ne contient que les langues ayant un code à deux lettres ISO 639-1 (avec leur codes à trois lettres correspondants dans ISO 639-2 et ISO 639-3). Voir la Liste des codes ISO 639-2 et la Liste des codes ISO 639-3 pour le reste des codes.

Notes :
 Certaines langues disposent de plusieurs codes, pour des raisons historiques de compatibilité. Par exemple, « iw » est un code historique pour l’hébreu, préférablement codée « he ». Quand des codes historiques ont été supprimés officiellement de ISO 639, ils deviennent réservés, et l’ancienne association est indiquée avec son code barré.
 Quand deux codes sont indiqués pour l'ISO 639-2, le premier est le code bibliographique (ISO 639-2/B) et le second le code terminologique (ISO 639-2/T).

Sources et références

Voir aussi

Articles connexes 
 ISO 639
 Liste des codes ISO 639-2
 Liste des codes ISO 639-3

Liens externes 
 Liste officielle classée par ISO 639-2
 Liste dans le site web de la SIL
 Codes des pays, des langues et des écritures classée par ISO

ISO 639
01, Liste
ISO 639-1
ISO 639-1